Соревнования в смешанной эстафете (2×6 км / 2×7,5 км) на чемпионате мира 2017 по биатлону в Хохфильцене прошли 9 февраля.

Сборная Германии выиграла золото в этой эстафете на чемпионатах мира впервые с 2010 года. Тогда у немцев на мужских этапах также бежали Шемпп и Пайффер. Сборная России выиграла медаль в этой дисциплине впервые с 2008 года. Сборная Норвегии осталась без наград в этом виде программы на чемпионатах мира впервые с 2009 года.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2017